Corvalán puede referirse a los siguientes artículos:

Antroponimia 
 Corvalán, apellido.

Comercio 
 Librería Corvalán, local comercial del Gran Buenos Aires, Argentina.

Personajes

Ficticios 
 Corvalán, personaje de la película argentina La señal (2007).
 Rafael Corvalán .

Reales 
 Américo Corvalán (1972-), músico argentino.
 Arturo Corvalán (1978-), ciclista chileno.
 Carmen Silva-Corvalán (1941-), lingüista.
 Claudio Corvalán (1989-), futbolista argentino.
 Cristóbal Saavedra Corvalán (1990-), tenista chileno.
 Daniel Guillermo Cardozo Corvalán (1982-), exfutbolista argentino.
 Dardo Corvalán Mendilaharsu (1888–1959), abogado e historiador argentino.
 Domingo Francisco Sánchez Corvalán (1795-1870), político paraguayo.
 Domingo Rege Corvalán, padre de Mateo, Gabino, Manuel, Victorino y Margarita Corvalán.
 Ernesto Corvalán Nanclares (1918-2006), político argentino.
 Facundo Corvalán (1998-), baloncestista argentino.
 Francisco Rege Corvalán, gobernador paraguayo.
 Gabino Corvalán, militar y sacerdote argentino. 
 Gerardo Corvalán, (1988-), futbolista argentino.
 Gustavo Corvalán, presentador de la televisión paraguaya.
 Juan Loperráez Corvalán (1736-1804), historiador y clérigo español.
 Juan Rege Corvalán (1787-1830), militar y político argentino.
 Juana Corvalán, hija de Marcelo Corvalán, músico argentino.
 Julieta Corvalán, hija de Marcelo Corvalán.
 Julio Corvalán, futbolista.
 Leonardo Corvalán (1974-), músico chileno.
 Luis Corvalán .
 Magdalena Corvalán y Castilla, madre de Juan de Dios Correas, político argentino.
 Manuel Corvalán (1774-1847), militar y político argentino.
 Marcelo Corvalán (1971-), músico argentino.
 Margarita Corvalán (ca. 1800-?), patriota argentina.
 Mateo Corvalán (1792-?), militar argentino. 
 Max Corvalán, actor chileno.
 Miguel Corvalán, padre de Virginia Corvalán, feminista paraguaya.
 Octavio Corvalán, músico, integrante del Trío Ollantay. 
 Óscar Agüero Corvalán, primer director de la farmacéutica Laboratorio Chile.
 Osvaldo Hiriart Corvalán (1895-1982), político chileno.
 Polo Ramírez Corvalán (1966-), periodista y presentador de televisión chileno.
 Rafael Corvalán .
 Santiago Corvalán, político argentino.
 Sergio Sepúlveda Corvalán, político chileno.
 Silvina Corvalán (1973-), exjugadora de hockey sobre césped argentina.
 Stella Corvalán (1913-1994), escritora chilena.
 Vicente Corvalán, comisario general de contaduría del Ejército Argentino.
 Victorino Corvalán (1793–1854), militar argentino.
 Virginia Corvalán (1900-), feminista paraguaya.
 Viviana Corvalán, coreógrafa chilena.

Transporte 
 Corvalán, calle de la conurbación del Gran Temuco, Chile.
 Margarita Corvalán, calle del Gran Buenos Aires, Argentina.

Urbanismo 
 Corvalán, parque del Gran Temuco, Chile.

Véase también 
 Corbalán .